Hammardammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hammardammen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (4,33 ha)
Hammardammen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (21,4 ha)
Hammardammen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Övre Hammardammen, sjö i Ovanåkers kommun,  (59,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn